Альдеаррубиа ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 32,84 км². Население — 512 человек (на 2003 год). Расстояние до административного центра провинции — 14 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 

Муниципалитеты Саламанки